Verandah Lake, meer in Canada
Verandah Point, schiereiland in Canada
Verandah (Man), serie van vier bochten in het beroemde stratencircuit
Verandah Porche, dichter (1945)
Verandah Project, Zuid-Koreaans muzikaal duo